La ligne 61 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Schoten entre  et .

Histoire 

 : mise en service entre Anvers et Schoten; la section d'Anvers à Merksem est commun avec la ligne Anvers - Brasschaat; écartement du Cap (); traction vapeur; exploitation par la société des Vicinaux anversois (VA); capital 22.

 : extension de Schoten vers Schoten Vaart

 : électrification de la section Anvers - Schoten Vaart; extension vers Schoten Hof (traction électrique).

 : mise à l'écartement métrique ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : extension vers Schoten Frontière de 's-Gravenwezel.

 : suppression de la section Schoten Lindenlei - Schoten Frontière, maintien du seul service 61/ Anvers - Schoten Lindenlei.

 : suppression, remplacement par un autobus sous l'indice 61.

Exploitation

Films de destination

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers